Platy steht für:

 Platy (Fisch), einen Süßwasserfisch aus der Ordnung der Zahnkärpflinge
 Platy (Imathia), einen griechischen Ort in Zentralmakedonien